Suceava se poate referi la:

 Suceava, oraș, reședința județului Suceava, România
 Râul Suceava, râu de circa 170 km, afluent al Siretului, care curge în România
 Județul Suceava, una din cele 41 de unități administrativ-teritoriale ale României de astăzi
 Cetatea de Scaun a Sucevei, reședința voievodală a Moldovei, capitală istorică a Principatului Moldovei

Vezi și 
 Suceavă (dezambiguizare)
 Suceveanu (dezambiguizare)
 Sucevița (dezambiguizare)

Nume proprii